DBX peut désigner :
 Daniel Bell, un DJ américain utilisant le pseudonyme DBX ;
 DBX, un débogueur distribué avec Berkeley Unix ;
 .dbx, une extension en informatique pour les fichiers utilisés par Microsoft Outlook Express et Visual FoxPro ;
 , un fabricant de matériel professionnel d'enregistrement audio ;
 , une famille de systèmes de réduction du bruit inventée par la société du même nom.
 DBX, un SUV du constructeur automobile britannique Aston Martin.